104th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IND Fulton Street e servita dalla linea A
104th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea BMT Jamaica e servita dalla linea J
 nome precedente della stazione 103rd Street-Corona Plaza situata sulla linea IRT Flushing e servita dalla linea 7